Saifi steht für:
 Saifi (Beirut), ein Bezirk von Beirut, Libanon

Saifi ist der Familienname folgender Personen:
 Ammar al-Saifi (* 1999), omanischer Sprinter
 Euthymios Saifi (1643–1723), griechisch-katholischer Bischof von Tyrus und Sidon
 Nassima Saifi (* 1988), algerische paralympische Sportlerin

Saïfi ist der Familienname folgender Personen:
 Rafik Saïfi (* 1975), algerischer Fußballspieler
 Tokia Saïfi (* 1959), französische Politikerin

SAIFI steht für:
 System Average Interruption Frequency Index, Index für die mittlere Unterbrechungshäufigkeit in einem Versorgungsnetz